Покровское благочиние может означать:

 Покровское благочиние — округ Биробиджанской епархии.
 Покровское благочиние — округ Владикавказской епархии.
 Покровское благочиние — округ Калининградской епархии.
 Покровское благочиние — округ Ливенской епархии.
 Покровское благочиние — округ Московской епархии.
 Покровское благочиние — округ Покровской епархии.
 Покровское благочиние — округ Чистопольской епархии.